Zlatan Muslimović (Banja Luka, 6 de março de 1981) é um futebolista bósnio que atua como atacante. Atualmente joga no PAOK.

Ligações Externas 
Perfil em ogol

Naturais de Banja Luka
Futebolistas da Bósnia e Herzegovina
Futebolistas do IFK Göteborg
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Pistoiese 1921
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas do Calcio Padova
Futebolistas do Rimini Calcio
Futebolistas do F.C. Messina Peloro
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do Beijing Renhe Football Club
Jogadores da Seleção da Bósnia e Herzegovina de Futebol